Mighty Mouse ():

 Mighty Mouse — компьютерная мышь фирмы Apple
 Mighty Mouse — компьютерная мышь фирмы Man & Machine
 Mighty Mouse — мультфильм студии 20th Century Fox, права на который в настоящее время принадлежат фирме CBS Operations, а также главный герой этого мультфильма
 Mighty Mouse  — американская неуправляемая авиационная ракета.